Hemsjön kan syfta på ett antal insjöar

Finland 
Hemsjön (sjö i Österbotten), sjö i Terjärv i Kronoby kommun,  (1,35 km²)

Sverige

Blekinge 
Hemsjön (Asarums socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (6,82 ha)
Hemsjön (Ringamåla socken, Blekinge, 624646-144291), sjö i Karlshamns kommun,  (15,1 ha)
Hemsjön (Ringamåla socken, Blekinge, 624720-144553), sjö i Karlshamns kommun,  (11,4 ha)
Hemsjön (Ringamåla socken, Blekinge, 625075-143332), sjö i Karlshamns kommun,  (4,91 ha)
Hemsjön (Åryds socken, Blekinge), sjö i Karlshamns kommun,  (13,5 ha)
Hemsjön (Kyrkhults socken, Blekinge), sjö i Olofströms kommun,  (10,8 ha)

Småland 
Hemsjön (Ingatorps socken, Småland), sjö i Eksjö kommun,  (33,7 ha)
Hemsjön (Vena socken, Småland), sjö i Hultsfreds kommun,  (9,01 ha)
Hemsjön (Femsjö socken, Småland), sjö i Hylte kommun,  (3,5 ha)
Hemsjön (Fagerhults socken, Småland), sjö i Högsby kommun,  (17,6 ha)
Hemsjön (Högsby socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Hemsjön (Karlslunda socken, Småland), sjö i Kalmar kommun,  (2,64 ha)
Hemsjön (Kristdala socken, Småland, 636995-152298), sjö i Oskarshamns kommun,  (4,83 ha)
Hemsjön (Kristdala socken, Småland, 637337-152682), sjö i Oskarshamns kommun och Vimmerby kommun,  (51,3 ha)
Hemsjön (Misterhults socken, Småland), sjö i Oskarshamns kommun,  (9,96 ha)
Hemsjön (Sävsjö socken, Småland), sjö i Sävsjö kommun,  (12 ha)
Hemsjön (Älghults socken, Småland), sjö i Uppvidinge kommun,  (6,24 ha)
Hemsjön (Korsberga socken, Småland), sjö i Vetlanda kommun,  (11,4 ha)
Hemsjön (Pelarne socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun, 
Hemsjön (Rumskulla socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (17,3 ha)
Hemsjön (Södra Vi socken, Småland), sjö i Vimmerby kommun,  (9,89 ha)
Hemsjön (Dalhems socken, Småland, 642819-152618), sjö i Västerviks kommun, 
Hemsjön (Dalhems socken, Småland, 643887-151815), sjö i Västerviks kommun,  (17,7 ha)
Hemsjön (Gamleby socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (11 ha)
Hemsjön (Hjorteds socken, Småland), sjö i Västerviks kommun,  (27 ha)
Hemsjön (Gärdserums socken, Småland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (10,8 ha)

Västergötland 
Hemsjön (Sandhults socken, Västergötland), sjö i Bollebygds kommun och Borås kommun,  (57,7 ha)
Hemsjön (Undenäs socken, Västergötland), sjö i Karlsborgs kommun och Laxå kommun,  (21,8 ha)
Hemsjön (Gunnarsjö socken, Västergötland), sjö i Varbergs kommun,

Östergötland 
Hemsjön (Risinge socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (17,3 ha)
Hemsjön (Skedevi socken, Östergötland), sjö i Finspångs kommun,  (25,3 ha)
Hemsjön (Horns socken, Östergötland), sjö i Kinda kommun,  (1,09 km²)
Hemsjön (Ljungs socken, Östergötland), sjö i Linköpings kommun,  (11,3 ha)
Hemsjön (Godegårds socken, Östergötland), sjö i Motala kommun,  (5,3 ha)
Hemsjön (Krokeks socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun, 
Hemsjön (Gryts socken, Östergötland), sjö i Valdemarsviks kommun,  (33,9 ha)
Hemsjön (Björsäters socken, Östergötland), sjö i Åtvidabergs kommun,  (50,2 ha)

Närke 
Hemsjön (Hammars socken, Närke), sjö i Askersunds kommun,  (27,5 ha)
Hemsjön (Lerbäcks socken, Närke, 653410-145926), sjö i Askersunds kommun, 
Hemsjön (Lerbäcks socken, Närke, 653860-146129), sjö i Askersunds kommun, 
Lilla Hemsjön, sjö i Lekebergs kommun,  (17,6 ha)
Stora Hemsjön, sjö i Lekebergs kommun,  (68,4 ha)
Hemsjön (Tysslinge socken, Närke), sjö i Örebro kommun,

Uppland 
Hemsjön (Österåkers socken, Uppland, 660554-164601), sjö i Österåkers kommun,  (2,7 ha)
Hemsjön (Österåkers socken, Uppland, 660644-164839), sjö i Österåkers kommun,  (4,7 ha)

Värmland 
Hemsjön (Järnskogs socken, Värmland), sjö i Eda kommun,  (1,63 km²)
Hemsjön (Ekshärads socken, Värmland), sjö i Hagfors kommun,  (33,5 ha)
Hemsjön (Karlskoga socken, Värmland), sjö i Karlskoga kommun,  (10,3 ha)
Hemsjön (Sunne socken, Värmland), sjö i Sunne kommun,  (25,5 ha)

Dalarna 
Hemsjön (Stora Tuna socken, Dalarna), sjö i Borlänge kommun,  (13,9 ha)
Hemsjön (Orsa socken, Dalarna), sjö i Orsa kommun,  (22,3 ha)
Hemsjön (Silvbergs socken, Dalarna), sjö i Säters kommun
Hemsjön (Söderbärke socken, Dalarna), sjö i Smedjebackens kommun,  (31,7 ha)

Gästrikland 
Hemsjön, Gästrikland, sjö i Ockelbo kommun,  (7,97 ha)

Hälsingland 
Hemsjön (Los socken, Hälsingland, 683465-145159), sjö i Ljusdals kommun,  (62,6 ha)
Hemsjön (Los socken, Hälsingland, 683850-145749), sjö i Ljusdals kommun,  (30,3 ha)
Norra Hemsjön, sjö i Ovanåkers kommun,  (5,57 ha)
Hemsjön (Skogs socken, Hälsingland), sjö i Söderhamns kommun,  (29,6 ha)

Härjedalen 
Hemsjön, Härjedalen, sjö i Härjedalens kommun,  (23,4 ha)

Jämtland 
Hemsjön (Bräcke socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (6,88 km²)
Hemsjön (Hällesjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (5,09 km²)
Hemsjön (Håsjö socken, Jämtland), sjö i Bräcke kommun,  (3,81 km²)
Nedre Hemsjön, sjö i Strömsunds kommun,  (69,5 ha)

Medelpad 
Norr-Hemsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (10,9 ha)
Sör-Hemsjön, sjö i Sundsvalls kommun,  (14,7 ha)

Ångermanland 
Hemsjön (Ramsele socken, Ångermanland), sjö i Sollefteå kommun,  (1,01 km²)
Hemsjön (Anundsjö socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (42,4 ha)
Hemsjön (Björna socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (32,9 ha)
Hemsjön (Gideå socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (88,9 ha)
Hemsjön (Grundsunda socken, Ångermanland), sjö i Örnsköldsviks kommun,  (20,8 ha)

Västerbotten 
Hemsjön (Bygdeå socken, Västerbotten), sjö i Robertsfors kommun,  (16,5 ha)
Hemsjön (Sävars socken, Västerbotten), sjö i Umeå kommun,  (15 ha)

Lappland 
Hemsjön (Gällivare socken, Lappland), sjö i Gällivare kommun,  (19,8 ha)
Hemsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 739282-172257), sjö i Jokkmokks kommun,  (7 ha)
Hemsjön (Jokkmokks socken, Lappland, 739591-169932), sjö i Jokkmokks kommun,  (6,02 ha)
Hemsjön (Lycksele socken, Lappland, 714692-165163), sjö i Lycksele kommun,  (1,22 km²)
Hemsjön (Lycksele socken, Lappland, 719394-163980), sjö i Lycksele kommun,  (10 ha)
Hemsjön (Sorsele socken, Lappland, 724534-160145), sjö i Sorsele kommun,  (1,96 km²)
Hemsjön (Sorsele socken, Lappland, 725222-159325), sjö i Sorsele kommun,  (2,56 km²)
Hemsjön (Stensele socken, Lappland), sjö i Storumans kommun,  (37 ha)

Se även 
Hemsjö, Olofströms kommun, 
Hemsjö socken ingick i Kullings härad och är sedan 1974 en del av Alingsås kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn